Радујевац може бити:
Радујевац (Неготин), насељено место у општини Неготин
Радујевац (Подујево), насељено место у општини Подујево